Laprade puede referirse a: 

 Laprade, comuna francesa situada en Aude.
 Laprade, comuna francesa situada en Charente.